Degaña kan syfta på:

Spanien 

 Degaña (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Degaña (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,